Dschulfa steht für:

 Culfa (Stadt), Stadt in Aserbaidschan
 Dschulfa (Isfahan),  armenischer Stadtteil von Isfahan, Iran

Siehe auch:

 Dscholfa